El término perífrasis puede referirse: 

 a perífrasis (retórica), un recurso retórico o literario.
 a perífrasis (sintaxis), un tipo de construcción gramatical de tipo analítico.
 a perífrasis verbal